Сен-Робер — коммуна во Франции, департамент Коррез
 Сен-Робер — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Жаверлак-э-ла-Шапель-Сен-Робер — коммуна во Франции, департамент Дордонь

См. также 
 Святой Роберт